Tre olika slag har utkämpats vid orter som kallas Asculum:

 Slaget vid Asculum 89 f.Kr. – utspelades i Ascoli Piceno och var del av bundsförvantskriget 91 - 88 f.Kr.
 Slaget vid Asculum  209 f.Kr. – utspelades i Ascoli Satriano och var del av andra puniska kriget 218 - 202 f.Kr.
 Slaget vid Asculum  279 f.Kr. – utspelades i Ascoli Satriano och var del av pyrriska kriget 280 - 275 f.Kr.

Asculum